Вольфсберг ():
 Вольфсберг (Каринтия) — город в австрийской федеральной земле Каринтия
 Вольфсберг (округ) — округ в земле Каринтия с центром в одноимённом городе
 Вольфсберг (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого каринтийского города
 Вольфсберг (Тюрингия) — коммуна в германской федеральной земле Тюрингия
 Вольфсберг — населённый пункт в коммуне Цветль (федеральная земля Нижняя Австрия)
 Вольфсберг-им-Шварцауталь — ярмарочная коммуна в австрийской федеральной земле Штирия

См. также 
 Вольфсбург